Pogost
 Pogost (tipo di insediamento)
 Pogost (città)
 Pogost (Municipal'noe obrazovanie Emeckoe)
 Pogost di Kiži